Ингольд () — английская фамилия. Известные носители:

  (род. 1929) — британский химик.
 Ингольд, Кристофер Кельк (1893—1970) — английский химик.
 Ингольд, Тим (род. 1948) — британский антрополог.
 Ингольд, Феликс Филипп (род. 1942) — швейцарский филолог-славист, поэт, переводчик, публицист. Пишет на немецком языке.
 Ингольд, Франсуа (1894—1980) — французский генерал, канцлер ордена Освобождения.